

Persone
 Curzio Inghirami (1614-1655) – archeologo italiano
 Francesco Inghirami (1772-1846) – etruscologo, archeologo, bibliotecario e storico fiorentino 
 Geminiano Inghirami  (1371-1460) – religioso, umanista, giureconsulto e mecenate italiano
 Giovanni Inghirami (1779-1851) – presbitero e astronomo italiano
 Jacopo Inghirami (1565-1624) – ammiraglio del granduca di Toscana
 Tommaso Inghirami detto "Fedra" (1470-1516) – letterato e umanista italiano

Altro
 Inghirami – azienda italiana, attiva nel settore del tessile e della moda
 Inghirami – famiglia italiana
 Ritratto di Fedra Inghirami – dipinto di Raffaello Sanzio